Cauvetauropus är ett släkte av mångfotingar. Cauvetauropus ingår i familjen fåfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fåfotingar
Cauvetauropus